Gemeinsinn (lateinisch sensus communis) steht für:
 Gemeinsinn (Gemeinwohl), Bereitschaft, sich für das Gemeinwohl einzusetzen
 Gemeinsinn (innerer Sinn), innere Instanz, die einzelne Sinneseindrücke integriert
 Gesunder Menschenverstand, allgemein geteilter Verstand des Menschen

Organisationen:
 Aktion Gemeinsinn, ehemaliger Verein in Bonn
 Atassut, grönländische Partei